Ferdinand Miller ist der Name folgender Personen:

*Ferdinand von Miller (1813–1887), deutscher Erzgießer
Ferdinand Freiherr von Miller (1842–1929), (auch: Ferdinand von Miller d. J., Ferdinand von Miller jun.), deutscher Erzgießer und Bildhauer